Алексе́евское () — посёлок городского типа, административный центр Алексеевского района Республики Татарстан России.

География 
Расположен на берегу Куйбышевского водохранилища, в 108 км к юго-востоку от Казани, где расположена ближайшая железнодорожная станция.

Через посёлок проходит автотрасса Р239 (Казань-Чистополь-Альметьевск-Бугульма-Оренбург).

В 2000-х годах в районе посёлка построен 11-километровый мост через камский рукав водохранилища.

История 
Населённый пункт основан в 1710 году сподвижником Петра I губернатором Казанским и Астраханским Апраксиным.

Статус посёлка городского типа — с 1965 года.

Своё название село получило при Апраксине, по первому храму Воскресения Христова, один из приделов которого был освящен в честь святителя Алексия, митрополита Московского.

Население

Промышленность 
 ООО "Алексеевская фабрика художественного ткачества".
 ОАО "Алексеевская керамика"
 ОАО "Алексеевскдорстрой"
 Алексеевский молочно-консервный комбинат (филиал ОАО "Вамин - Татарстан").

Люди, связанные с посёлком 
 Исаев, Серафим Иванович (1914—1989) — Герой Социалистического Труда.
 Казаков, Аристарх Андреевич (1878—1963) — революционер, советский государственный деятель.
 Павелкин, Михаил Иванович (1900—1955) — советский военачальник, генерал-лейтенант танковых войск.
 Собакин, Михаил Алексеевич (1917—1990) — советский физиолог и биофизик, член-корреспондент Сибирского филиала Академии медицинских наук СССР.
 Трусов, Аркадий Васильевич (1905—1982) — советский актёр кино. Заслуженный артист РСФСР (1942).
 Мухаметов, Риналь Альбертович (1989) — российский актёр театра и кино, сценарист, певец и музыкант.

Археология и палеогенетика 
На месте бывшей деревни Мурзиха на берегу Куйбышевского водохранилища находится IV Мурзихинский могильник VIII—VII веков. I Мурзихинский могильник датируется VI—V веками до н. э. Из Мурзихинского I (IV) могильника известно 6 зооморфных предметов, и все они — привозные. В 3—3,5 км к востоку от бывшего села Мурзиха находится Мурзихинский II могильник. У образца MUR009 (4550—4400 лет до н. э.) из могильника Мурзихинский II (энеолит усть-камского типа) определена Y-хромосомная гаплогруппа Q-L472>Q1a-F1096>Q1a1-F746*. В погребениях Мурзихинского II могильника найдены украшения маклашеевской культуры третьей четверти 2 тыс. до нашей эры.

Примечания

Ссылки 
 
 terrus.ru — база данных России
 Почтовые индексы Татарстана
 ОКАТО

Посёлки городского типа Татарстана
Районные центры Татарстана
Населённые пункты Алексеевского района Татарстана
Алексеевское (Татарстан)